Nikias kan syfta på:

 Nikias (fältherre) – grekisk fältherre och statsman i Aten under senare delen av 400-talet f.Kr. 
 Nikias (målare) – grekisk målare i Aten, som levde närmast före och under Alexander den store (300-talet f.Kr.)